Delilah (Florence and the Machine), een nummer van Florence and the Machine
 Delilah (geslacht), een geslacht van boktorren
 Delilah (Tom Jones), een nummer van Tom Jones
 Delilah (Queen), een nummer van Queen
 Delilah (zangeres), een Britse singer-songwriter
 Delilah (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021
 Delila, een Bijbels persoon
 Lucie van Renesse, met als pseudoniem Dé-Lilah, een schrijfster uit Nederlands-Indië